A Kill Bill jelentheti a következőket:

 Kill Bill 1., Quentin Tarantino filmje
 Kill Bill 2., a film második része
 Kill Bill Volume 1 (filmzene), a Kill Bill című film első részének filmzenéje
 Kill Bill, SZA-dal